Patrice Brasey, né le  à Fribourg, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||- ||7 ||4 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||- ||11 ||9 ||20 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || HC Fribourg- Gottéron || LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||34 ||3 ||3 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||34 ||5 ||10 ||15 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||34 ||6 ||16 ||22 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||31 ||12 ||12 ||24 ||95 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1989-1990 || HC Lugano || LNA ||30 ||7 ||6 ||18 ||53 ||7 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|1990-1991 || HC Lugano || LNA ||35 ||5 ||6 ||11 ||24 ||10 ||1 ||0 ||1 ||18 
|-
|1991-1992 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||33 ||6 ||12 ||18 ||59 ||13 ||1 ||10 ||11 ||6 
|-
|1992-1993 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||34 ||3 ||11 ||14 ||34 ||11 ||4 ||3 ||7 ||24 
|-
|1993-1994 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||32 ||5 ||25 ||30 ||69 ||10 ||7 ||9 ||16 ||28
|-
|1994-1995 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||33 ||18 ||19 ||37 ||44 ||7 ||1 ||6 ||7 ||14
|-
|1995-1996 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||35 ||6 ||14 ||20 ||30 ||3 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|1996-1997 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||41 ||6 ||24 ||30 ||67 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1997-1998 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||40 ||5 ||15 ||20 ||75 ||9 ||1 ||4 ||5 ||10
|-
|1998-1999 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||16 ||1 ||7 ||8 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || ZSC Lions || LNA ||22 ||2 ||3 ||5 ||32 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1999-2000 || Genève-Servette HC || LNB ||26 ||4 ||19 ||23 ||52 ||9 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2000-2001 || Genève-Servette HC || LNB ||38 ||7 ||20 ||27 ||74 ||7 ||0 ||4 ||4 ||8
|-
|2001-2002 || Genève-Servette HC || LNB ||35 ||5 ||17 ||22 ||45 ||13 ||1 ||7 ||8 ||10
|-
|2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA ||21 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || HC Bienne || LNB ||- ||- ||- ||- ||- ||15 ||0 ||4 ||4 ||34 
|-
|2003-2004 || Young Sprinters HC ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-          
|-
|2004-2005 || Young Sprinters HC ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||  de la Glâne ||  ||12 ||4 ||11 ||15 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Young Sprinters HC ||  ||19 ||1 ||13 ||14 ||59 ||10 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
|2007-2008 || HC Bulle-La Gruyère ||  ||11 ||3 ||7 ||10 ||32 ||4 ||1 ||0 ||1 ||22
|-
|2009-2010 || Marly  ||  ||16 ||10 ||24 ||34 ||16 ||5 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|2010-2011 || HC Bulle-La Gruyère ||  ||11 ||1 ||5 ||6 ||48 ||7 ||0 ||3 ||3 ||24 
|-
|2011-2012 || Sarine Hockey Club ||  ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
|1982 || Suisse -20 ans || CM -20 ans ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1987 || Suisse || CM ||6 ||0 ||0 ||0 ||9 
|-
|1988 || Suisse || JO ||5 ||0 ||0 ||0 ||10 
|-
|1989 || Suisse || CM B ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|1990 || Suisse || CM B ||7 ||0 ||2 ||2 ||8 
|-
|1992 || Suisse|| JO ||6 ||1 ||0 ||1 ||27

Notes et références 

Naissance en janvier 1964
Naissance à Fribourg (Suisse)
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif fribourgeois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Bienne
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992